Ernst Lert (1883-1955) – compositore, regista teatrale e scrittore austriaco
 Richard Lert (1885-1980) – direttore d'orchestra austriaco naturalizzato statunitense
 Vladimir Lert (1979) – regista e sceneggiatore lettone naturalizzato statunitense